Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 na dystansie 15 km odbył się 18 lutego. Była to pierwsza żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach i stadionie Birkebeineren skistadion, w Lillehammer. Do biegu zostało zgłoszonych 69 zawodniczek, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu mistrzyni olimpijskiej nie obroniła Niemka Antje Misersky (po męzu Antje Harvey), która tym razem zajęła 9. miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Kanadyjka Myriam Bédard, srebrny medal wywalczyła Francuzka, Anne Briand, a trzecie miejsce zajęła Niemka, Uschi Disl.

Medalistki poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994